Il existe plusieurs diocèses de Manchester :
 le diocèse catholique de Manchester, aux États-Unis ;
 le diocèse anglican de Manchester, au Royaume-Uni.